Scheuren (Bad Münstereifel), een plaats in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
Scheuren (Zwitserland), een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Bern
Scheuren (plantvermeerdering), een manier om planten te vermeerderen.
Handeling die een Scheur (mechanica) tot gevolg heeft.